Tersiew ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Tersiew (* 1992), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Tersiew (1934–2021), bulgarischer Filmregisseur
 Kiril Tersiew (* 1983), bulgarischer Ringer
 Radoslaw Tersiew (* 1994), bulgarischer Fußballspieler